Вторая Бундеслига 2012/2013 годов — 39-й сезон Второй Бундеслиги. Чемпионат начался 3 августа 2012 года. Последние матчи состоялись 19 мая 2013 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона во Вторую Бундеслигу вылетели «Кайзерслаутерн», «Кёльн» и «Герта». В Бундеслигу вышли победитель Второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт», занявший второе место «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, а также «Фортуна», победившая «Герту» в стыковых матчах.

По итогам предыдущего сезона в Третью Бундеслигу вылетели «Алемания» из Ахена, «Ганза» и «Карлсруэ», проигравший «Регенсбургу» в стыковых матчах.
Во Вторую Бундеслигу вышли победитель Третьей Бундеслиги «Зандхаузен», занявший второе место «Аален» и «Регенсбург», победивший «Карлсруэ» в стыковых матчах.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.bundesliga.de

Бомбардиры

Примечания 

Вторая Бундеслига
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт в Германии в 2012 году
Спорт в Германии в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013